La 1. Bundesliga 2010-2011 si è svolta dal 20 novembre 2010 al 21 maggio 2011: al torneo hanno partecipato 15 squadre di club tedesche e la vittoria finale è andata per l'ottava volta allo Schweriner Sportclub.

Regolamento
Il campionato si è svolto con una prima fase dove le quindici squadre partecipanti si sono sfidate in un girone all'italiana con gare di andate e ritorno: al termine della regular season le prime quattro classificate hanno acceduto ai play-off per l'assegnazione dello scudetto, mentre le ultime due classificate sono retrocesse in 2. Bundesliga; la squadra dell' non è stata soggetta ad alcun vincolo legata alla classifica.

Squadre partecipanti

Formazioni

Campionato

Regular season

Tabellone

Classifica

Play-off scudetto

Verdetti
  Campione di Germania 2010-11 e qualificata alla Champions League 2011-12.
  qualificata alla Champions League 2011-12.
  e  qualificate alla Coppa CEV 2011-12.
  qualificata alla Challenge Cup 2011-12.
  e  retrocesse in 2. Bundesliga 2011-12.

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2010
Pallavolo nel 2011
 2010-2011